Appi steht für:
 Vollmer Appi (* 1947), nauruischer Politiker

APPI steht als Abkürzung für:
 American Psychiatric Publishing, US-amerikanischer Psychiatrieverlag
 Asia Petroleum Price Index, Referenz („Benchmark“) für den Ölhandel in Asien
 Associação Portuguesa de Professores de Inglês, Vereinigung portugiesischer Englischlehrer
 Atmospheric Pressure Photo Ionization, Ionisierungsmethode der Massenspektrometrie
 Association of Paragliding Pilots and Instructors, eine internationale Gleitschirm-Organisation

Siehe auch:
 API (Begriffsklärung)

Abkürzung